Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1956/1957 — 21-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Чемпионом стал клуб Руда гвезда Брно, победивший в 3-й раз подряд.

Формат 
После провала на Олимпийских игр 1956 года в Кортине-д'Ампеццо в чехословацком хоккее произошли существенные изменения. Была изменена система розыгрыша чемпионата: теперь 14 команд играли в 2 круга, по результатам которых определялся чемпион. Также была изменена структура армейского спорта: команды Танкиста и АТК были расформированы. Армейским клубом стала Дукла, которая базировалась в Оломоуце, но проводила свои матчи в Йиглаве. После тюремного заключения по сфабрикованным обвинениям вернулись в хоккей досрочно освобождённые чемпионы мира Вацлав Розиняк и Станислав Конопасек, игравшие в составе Спартака Соколово. В свою очередь, лишь небольшие изменения произошли в команде Руда гвезда Брно: из Спартака Соколово в Руду гвезду перешёл Вацлав Пантучек, который стал лучшим бомбардиром клуба из Брно, сохранившего чемпионский титул, опередив на 2 очка серебряного призёра Спартак Соколово.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры 

1. Владимир Забродски (Спартак Соколово) — 33 шайбы

2. Вацлав Пантучек (Руда гвезда) — 26

3. Иржи Покорны (Пардубице) — 24

Состав чемпиона 
Вратари

Иржи Колоух — 25 игр/1.96 гола за игру, Зденек Травничек — 1/5

Защитники

Ян Каспер — 26 игр/19 очков (12 шайб + 7 передач), Ладислав Хабр — 20/3 (2+1), Ладислав Олейник — 20/3 (1+2), Франтишек Машлань — 21/1 (1+0), Рудольф Поч — 13/1 (1+0), Богуслав Слама — 3

Нападающие

Вацлав Пантучек — 26/48 (26+22), Славомир Бартонь — 26/43 (22+21), Властимил Бубник — 22/35 (17+18), Бронислав Данда — 24/34 (21+13), Зденек Наврат — 25/26 (17+9), Франтишек Ванек — 25/25 (10+15), Богумил Прошек — 24/19 (14+5), Карел Шуна — 24/8 (5+3), Рудольф Шойер — 23/6 (4+2), Ярослав Павлу — 11/4 (1+3), Иржи Замастил — 5/2 (1+1)

Тренер — Владимир Боузек

Переходный турнир 

В переходном турнире приняли участие две лучшие команды 2-й лиги и клубы, занявшие 11 и 12 места в 1-й лиге.

Команды, занявшие первые 2 места в турнире, вышли в элитную лигу.

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1956/57 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1956 году
Спорт в Чехословакии в 1957 году
1956 год в хоккее
1957 год в хоккее